Quelle époque ! peut désigner :
 Quelle époque !, roman satirique britannique d'Anthony Trollope, paru en 1875 ;
 Quelle époque !, émission française de télévision présentée par Léa Salamé, diffusée depuis 2022.